

Patronyme 

 Albert Samanos (1848-1905), romancier français ;
 Gustave Samanos (1860-1885), officier de marine français ;
 Paul Samanos (1968-), auteur de bande dessinée français.